Jaka Grosar (ur. 4 kwietnia 1978) – słoweński skoczek narciarski, drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w 1996 w Asiago.

Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym. Jego najlepszym rezultatem w tych zawodach było 2. miejsce w konkursie na Średniej Krokwi w Zakopanem (15 sierpnia 1998).

Czterokrotnie brał udział w zawodach Pucharu Świata. Ani razu nie udało mu się awansować do finałowej serii konkursu. Jego najlepszym wynikiem było 45. miejsce w Planicy (22 marca 1997).

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: niesklasyfikowany
 sezon 1996/1997: niesklasyfikowany

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: niesklasyfikowany

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995: 58. miejsce

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 127. miejsce
 sezon 1995/1996: 63. miejsce
 sezon 1996/1997: 111. miejsce
 sezon 1997/1998: 127. miejsce
 sezon 1998/1999: 115. miejsce

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Mistrzostwa świata juniorów 
 Drużynowo
 1996 Asiago (ITA) – brązowy medal

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS [Data dostępu: 2013-12-02]

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978